Belaja Gora (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:

 Belaja Gora (Sacha), Siedlung städtischen Typs in der Republik Sacha, Jakutien

Dörfer und ländliche Siedlungen:
 Belaja Gora (Archangelsk, Cholmogorje), in der Oblast Archangelsk, Rajon Cholmogorje, Landgemeinde Cholmogorje
 Belaja Gora (Archangelsk, Jemezk), in der Oblast Archangelsk, Rajon Cholmogorje, Landgemeinde Jemezk 
 Belaja Gora (Karelien), in der Republik Karelien
 Belaja Gora (Karatschai-Tscherkessien), in der Republik Karatschai-Tscherkessien
 Belaja Gora (Kirow), in der Oblast Kirow
 Belaja Gora (Nowgorod), in der Oblast Nowgorod
 Belaja Gora (Perm, Kungur), in der Region Perm, Rajon Kungur
 Belaja Gora (Perm, Tschaikowski), in der Region Perm, Stadtkreis Tschaikowski
 Belaja Gora (Pskow, Petschory), in der Oblast Pskow, Rajon Petschory
 Belaja Gora (Pskow), in der Oblast Pskow, Rajon Pskow
 Belaja Gora (Saratow), in der Oblast Saratow
 Belaja Gora (Tatarstan), in der Republik Tatarstan
 Belaja Gora (Twer), in der Oblast Twer

Siehe auch:
 Biała Góra